Silverstone bezeichnet:

 einen Ort in England, siehe Silverstone
 die dortige Rennstrecke, siehe Silverstone Circuit
 ein Automodell der Donald Healey Company, siehe Healey Silverstone

Silverstone ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Silverstone (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Arnold Silverstone, Baron Ashdown (1911–1977), britischer Unternehmer und Politiker der Conservative Party
 Ben Silverstone (* 1979), britischer Schauspieler
 Marilyn Silverstone (1929–1999), US-amerikanische Fotografin, Mitglied der Fotoagentur Magnum, buddhistische Nonne